Krystyna – imię żeńskie
 Krystyna – wieś w Polsce, w województwie mazowieckim
 Krystyna – osada w Polsce, w województwie opolskim
 Krystyna – dramat Alexandre’a Dumasa
 Krystyna – statek